Toto je seznam pohoří na Slovensku podle nejvyššího vrcholu. 

 Geomorfologické členění Slovenska

Reference 

Slovenské geografické seznamy
Pohoří na Slovensku
Slovensko